La edición 103.º del Campeonato de Wimbledon se celebró entre el 26 de junio y el 9 de julio de 1989 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, Inglaterra.

Tanto el cuadro individual masculino como el femenino lo iniciaron 128 tenistas que se repartirían en premios una dotación económica de 2.035.896 dólares

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el alemán  Boris Becker  logrando el tercer y último triunfo de los que obtendría en Wimbledon al imponerse en la final al sueco Stefan Edberg.

En la competición individual femenina la victoria fue para la alemana  Steffi Graf logrando el segundo de los siete triunfos que obtendría en Wimbledon al imponerse a la estadounidense  Martina Navrátilová.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles masculino

Torneo dobles femenino

Véase también 
 Campeonato de Wimbledon
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Wimbledon (Web official)

Campeonato de Wimbledon 1989